Johan de Witt

Localidades 
 De Witt (Illinois)
 De Witt (Iowa)
 De Witt (Nebraska)
 De Witt (Missouri)
 De Witt (Michigan)
 De Witt (Arkansas)

Ou ainda:
 DeWitt

Desambiguação